Treichl kan avse:
 Miriam Treichl (1969, Stockholm) – en svensk Operasångerska (Sopran)
 Frida Modén Treichl (* 1985, Linköping) – en svensk musikalartist, skådespelare, sångerska och föreläsare

Högtyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken